Île Moyenne, een eiland van de Seychellen in de Indische Oceaan
 moyenne (biljart), een maat voor de speelsterkte van een biljarter: het gemiddelde aantal caramboles dat een speler per beurt maakt.